Smiley kan syfta på:

 Smiley – grafisk symbol som uttrycker en känsla
 Smiley (kvalitetsmärkning) – system för kvalitetsmärkning av varor och tjänster med smiley-symboler
 1613 Smiley – en asteroid 
 Smiley – föreslaget namn på det första objektet i Kuiperbältet som upptäcktes efter Pluto, se 1992 QB1
 Smiley Smile – LP-album av The Beach Boys 1967

Personer

Personer med namnet Smiley
 Jane Smiley (född 1949), amerikansk författare
 Justin Smiley (född 1981), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Tavis Smiley (född 1964), amerikansk författare, journalist och talkshowvärd
 Smiley Burnette (1911–1967), amerikansk countrymusiker och skådespelare

Fiktiva personer och skapelser
 George Smiley – romanfigur skapad av John le Carré
 Smiley, antropomorf hund i japanska anime-tv-serien Sherlock Hund

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn